EKK kan betyda
 EKK – en typ av elkabel
 EKK  – ett exilestniskt förlag i Lund, se Eesti Kirjanike Kooperatiiv